Powellia kan syfta på:

 Powellia (svampar) – ett släkte av svampar
 Powellia (växter) – ett släkte av växter